Кастильос () — город на юго-востоке Уругвая, на территории департамента Роча.

География 
Город находится в восточной части департамента, к северо-востоку от одноимённого озера, на высоте 43 метров над уровнем моря.
Кастильос расположен на расстоянии приблизительно 52 километров к северо-востоку от Рочи, административного центра департамента и на расстоянии 217 километров к востоку-северо-востоку (ENE) от Монтевидео, столицы страны. Ближайший гражданский аэропорт расположен в городе Роча.

История 
Город был основан 19 апреля 1866 года под именем Сан-Висенте-де-Кастилос. Происхождение топонима связано с названием часовни Сан-Висенте-де-Мартин-Кастилос. Получил статус малого города (Villa) 3 мая 1909 года. Получил статус города (Ciudad) 3 ноября 1952 года.

Население 
По данным переписи 2011 года, население составляло 7 541 человек.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания 

Города Уругвая
Роча (департамент)